Красновка:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Красновка — деревня в Светлогорском районе Гомельской области.
 Красновка — деревня в Крупском районе Минской области.

Казахстан 
 Красновка — село в Железинском районе Павлодарской области.

Россия 
 Красновка — село в Бурлинском районе Алтайского края, упразднено в 1976 г.
 Красновка — деревня в Суражском районе Брянской области.
 Красновка — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Красновка — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Красновка — деревня в Большеулуйском районе Красноярского края.
 Красновка — хутор в Медвенском районе Курской области.
 Красновка — деревня в Лебедянском районе Липецкой области.
 Красновка — деревня в Атюрьевском районе Мордовии, упразднённа в 2004 году.
 Красновка — посёлок в Старошайговском районе Мордовии, упразднён в 2007 году .
 Красновка — деревня в Кулебакском районе Нижегородской области.
 Красновка — деревня в Шарангском районе Нижегородской области.
 Красновка — деревня в Куйбышевском районе Новосибирской области.
 Красновка — посёлок в Чулымском районе Новосибирской области.
 Красновка — хутор в Каменском районе Ростовской области.
 Красновка — хутор в Тарасовском районе Ростовской области.
 Красновка — деревня в Кошкинском районе Самарской области.
 Красновка — деревня в Умётском районе Тамбовской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Красновка — село в Кировском районе.
 Красновка — село в Сакском районе.
 Красновка — село в Симферопольском районе.
 Красновка — исчезнувшее село в Красногвардейском районе.
 Красновка — исчезнувшее село в Ленинском районе.

Украина 
 Красновка — село в Врадиевском районе Николаевской области.
 Красновка — село в Высокопольском районе Херсонской области.
 Красновка — до 2016 года название села Солнечное в Волновахском районе Донецкой области.

Реки 
 Красновка — река в Выборгском районе Ленинградской области, впадает в Бородинское озеро.
 Красновка — река в Некрасовском районе Ярославской области, впадает в озеро Великое.
 Красновка — река в Первомайском районе Оренбургской области, приток Рубежки.